Keith Andrews (1920–1957) amerikai autóversenyző
 Keith Andrews (1980) ír labdarúgó 
 Keith Andrews (?) dél-afrikai rögbijátékos